Завидовка () — деревня в Ленинском сельсовете Добрушского района Гомельской области Республики Беларусь.

География

Расположение 
В 50 км на юго-восток от районного центра Добруша и в 5 км от железнодорожной станции Круговец, в 73 км от Гомеля.

Гидрография 
Расположено озеро.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автодороге Тереховка — Добруш. По данным на 2004 год в деревне было 69 жилых домов. Планировка состоит из 2 слегка выгнутых улиц с меридиональной ориентацией. Застройка двухсторонняя, деревянными домами усадебного типа.

История 
По письменным источникам деревня известна с начала XIX века как деревня в Белицком, с 1852 года Гомельском уездах Могилёвской губернии. В 1866 году построена Успенская церковь, работала мастерская по выделке овчин. Во 2-й половине XIX века открыто народное училище. В нём в 1889 году обучались 43 мальчика и 4 девочки. В 1886 году 3 ветряных мельницы. В 1897 году находились хлебозапасный магазин, лавка. В Поповской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

С 8 декабря 1926 года до 30 декабря 1927 года деревня являлась центром Завидовского сельсовета Краснобудского, с 4 августа 1927 года Тереховского районов Гомельского округа.

В 1930 году организован колхоз имени К. Я. Ворошилова. Работали 3 ветряных мельницы, кузница, шерстенчёска.

Во время Великой Отечественной войны с августа 1941 года по 25 сентября 1943 года находилась на оккупированной территории.

В 1959 году в составе колхоза имени В. И. Ленина с центром в деревне Ленино. Размещались 8-летняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, Дом культуры, библиотека, отделение связи, магазин.

Население 
 1886 год — 182 двора, 1091 житель
 1897 год — 205 дворов, 1108 жителей (согласно переписи)
 1909 год — 1190 жителей
 1959 год — 739 жителей (согласно переписи)
 2004 год — 69 дворов, 116 жителей
 2017 год - 9 дворов, 12 жителей

Достопримечательность 

 Памятник солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Добрушского района